Тула — река в Новосибирской области России. Устье реки находится в Новосибирске, в 2964 км от устья по левому берегу реки Обь. Длина реки составляет 72 км, площадь водосборного бассейна 740 км².

Притоки 
Наиболее значимые притоки — Падун, Верхняя Тула.

Населённые пункты 
 село Шилово
 село Ярково
 посёлок Крупской
 село Верх-Тула
 посёлок 8 Марта
 посёлок Красный Восток
 город Новосибирск

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от Новосибирского гидроузла до впадения реки Чулым, без рек Иня и Томь, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Ордынского района
Реки Новосибирского района
Реки Новосибирска